Sånga socken  kan avse:

Sånga socken, Uppland – en socken i Uppland i Färentuna härad
Sånga socken, Ångermanland – en socken i Ångermanland